Вів'є́-ле-Монта́нь () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 590 км на південь від Парижа, 60 км на схід від Тулузи, 45 км на південь від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 1096 осіб у працездатному віці (15-64 років) 798 були активні, 298 — неактивні (показник активності 72,8%, у 1999 році було 71,8%). З 798 активних працювало 726 осіб (388 чоловіків та 338 жінок), безробітних було 72 (26 чоловіків та 46 жінок). Серед 298 неактивних 92 особи були учнями чи студентами, 107 — пенсіонерами, 99 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 725 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1888,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Вів'є-ле-Монтань на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн